ROU kan syfta på: 

 ROU – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Uruguay
 ROU – ISO:s landkod för Rumänien
 ROU – IATA:s kod för en flygplats i Ruse, Bulgarien, se Ruses flygplats